Beaver é o nome de três condados dos Estados Unidos:
 Condado de Beaver (Oklahoma)
 Condado de Beaver (Pensilvânia)
 Condado de Beaver (Utah)

Existe também no Canadá o condado de Beaver:
 Condado de Beaver (Alberta)

Desambiguações de topônimos